Cataldi est un patronyme d'origine italienne, dérivé du prénom italien Cataldo ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Amleto Cataldi (1882–1930), sculpteur italien ;
 Anna Cataldi (1939-2021), journaliste et productrice de cinéma italienne ;
 Danilo Cataldi (né en 1994), footballeur italien ;
  (née en 1942), poétesse et linguiste australienne ;
  (née en 1976), autrice-compositrice-interprète italienne ;
 Pietro Cataldi (1548–1626), mathématicien italien ;
  (1909–1981), peintre brésilien ;
 Washington Cataldi (1923–1996), dirigeant de football et homme politique uruguayen.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien